A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 800 méteres gyorsúszás versenyszámát  augusztus 14. és 16. között tartották Pekingi Nemzeti Vízi Központban. 

A kvalifikációhoz szükséges idő (A-szint) 8:35,98 és (B-szint) 8:54,04 volt.

Rekordok 

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 

NG800